KUD Meteor iz Hrašćine osnovan je 1996. godine.

KUD se sastoji od pjevačkog zbora, folklorne sekcije i mažoretkinja. 

Sjedište društva je u Trgovišću 23c.

Predsjednica KUD-a Meteor je Mirica Drnetić. Voditeljica pjevačkog zbora je Jagoda Šmit, folklorne sekcije Jasna Tukač, a mažoretkinja Tatjana Malinar.

Meteor